Кропоткін Петро Олексійович (1842–1921) — російський та європейський революціонер — теоретик анархізму, публіцист.
 Кропоткін Петро Миколайович (1910–1996) — російський геолог.

Див. також 
 Кропоткін — місто у Краснодарському краї, Росія